Az 1966–1967-es Nationalliga A volt a 70. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Zürich volt. A szezont a Basel csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság